Inside Story – album di Grace Jones del 1986
Inside Story – album di Lalaine del 2003